Fatumeta steht für:

 Fatumeta, eine osttimoresische Aldeia im Suco Bairro Pite, Gemeinde Dili
 Fatumeta (Stadtteil), ein Stadtteil der osttimoresischen Hauptstadt Dili
 Fatumeta (Foho-Ai-Lico), ein osttimoresisches Dorf im Suco Foho-Ai-Lico, Gemeinde Ainaro